A Equipe ucraniana representa a Ucrânia na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Europeia I.

Historia 
A Ucrânia competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1993. Seus melhores resultados as quartas-de-finais de (2010, 2012).

Equipe atual (2021)
 Elina Svitolina
 Marta Kostyuk
 Katarina Zavatska
 Nadiia Kichenok
 Lyudmyla Kichenok

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Ucraniana de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis